Всеобщие выборы в Малайзии проходили 22 апреля 1982 года. Национальный фронт получил абсолютное большинство мест в парламенте: 131 из 145. Явка составила 74,4%.

Результаты

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1982 год в Малайзии